Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 5–7, 6–4, 6–2 Kathy Jordan e Elizabeth Smylie.

Teste di serie 

  Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
  Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (quarti di finale)
  Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (semifinali)
  Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (terzo turno)
  Kathy Jordan /  Elizabeth Smylie (finale)
  Zina Garrison /  Lori McNeil (quarti di finale)
  Elise Burgin /  Robin White (quarti di finale)
  Anne Hobbs /  Betsy Nagelsen (semifinali)

 Mercedes Paz /  Eva Pfaff (secondo turno) 
 Bettina Bunge /  Laura Gildemeister (terzo turno) 
 Chris Evert /  Gigi Fernández (terzo turno) 
 Catarina Lindqvist /  Tine Scheuer-Larsen (primo turno) 
 Rosalyn Fairbank /  Barbara Potter (secondo turno) 
 Mary Lou Daniels /  Anne White (terzo turno) 
 Jana Novotná /  Catherine Suire (terzo turno) 
 Sandy Collins /  Catherine Tanvier (primo turno)

Tabellone

Finali

Top Half

Sezione 1

Sezione 2

Bottom Half

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1987